Fabio Caserta (Melito di Porto Salvo, 24 de setembro de 1978) é um futebolista italiano, que atua como meia e atualmente milita no Juve Stabia.

Ligações externas 
 Perfil em Ogol

Futebolistas da Itália
Futebolistas do Calcio Catania
Futebolistas do Palermo Football Club
Futebolistas da Unione Sportiva Lecce
Futebolistas da Atalanta Bergamasca Calcio
Futebolistas da Associazione Calcio Cesena
Futebolistas da Società Sportiva Juve Stabia
Naturais de Melito di Porto Salvo